Osoby o tym nazwisku:
 Elisabeth Kübler-Ross − amerykańska lekarka pochodzenia szwajcarskiego
 Ferdi Kübler − szwajcarski kolarz szosowy
 Ludwig Kübler − niemiecki oficer
 Stella Kübler − niemiecka szmalcowniczka pochodzenia żydowskiego